Влади́мировка () — село,
Владимировский сельский совет,
Приазовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2324581801. Население по переписи 2001 года составляло 611 человек.

Является административным центром Владимировского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Владимировка находится на правом берегу реки Корсак, в месте впадения в неё реки Апанлы,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Бабановка.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1864 год — дата основания на месте ногайского поселения Алшин болгарами из Бессарабии.

Экономика 
 «Агрофирма им. Жукова», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІI ст. Учеников из расположенной неподалёку Дмитровки привозит в школу школьный микроавтобус.
 Детский сад.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Ссылки 
 Владимировский УВК — vnvk.ucoz.ru

Примечания